Bem Brasuca é um grupo musical formado por Bruno Mello, Fábio Wagner, Sandro Santos, Guingo Freire e Déo Lembá.

Discografia
Bem Brasuca		

Bandas do Brasil